Fontanella (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
 Fontanella (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg